

Geografia

Austria 
 Mauerkirchen – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Mauerkirchen – dzielnica gminy Bad Endorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Inne 
 Mauerkirchen – meteoryt